Євфимія Куявська (; бл. 1265 — 18 березня 1308) — княжна Куявська, княгиня Галицька та Володимирська, королева Русі;
дружина короля Руського Юрія І Львовича. 
Походить з династії П'ястів, рідна сестра короля Польщі Владислава I Локетка. Правнучка Святослава Ігоровича, князя Волинського. Батько Казимир I Куявський помер у 1267 році. Єдина документальна звістка про неї була знайдена Яном Длугошем в якомусь з руських джерел.

Сім'я 

Мати королів Руських та князів Галицько-Волинських (дуумвірат) — Андрія Юрійовича та Лева II Юрійовича.

Походження

Примітки

Джерела 
 Włodarski B. Eufemia, córka Kazimierza I // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. — Tom VI, zeszyt …. — S. 317.

Посилання 
 Eufemia ks. Piastówna (ID: dw.1179) . 

Куявські П'ясти
Романовичі
Народились у 13 столітті
Померли 1308
Волинські княгині
Галицькі княгині